Соревнования по плаванию на дистанции 4×200 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 16 cборных. Эстафета 4×200 метров вольным стилем у женщин была включена в программу Олимпийских игр в 1996 году и в четырёх из пяти раз победу одерживали спортсменки из США. Единственное поражение они потерпели на Играх 2008 года, когда в финале уступили пловчихам из Австралии и Китая. На Играх в Рио-де-Жанейро американские пловчихи одержали очередную победу. В финальном заплыве американцы выиграли у ближайших преследовательниц почти 2 секунды, при этом перед последним этапом американки уступали австралийским пловчихам 0,89 с., однако Кэти Ледеки уже на первой половине своего этапа отыграла отставание и начала уходить в отрыв. Серебряную награду завоевали пловчихи из Австралии, а бронзовые медали выиграли спортсменки из Канады, установившие в финале новый национальный рекорд. Канада впервые попала в число призёров в данной дисциплине.

Победив в эстафете, Мисси Франклин стала обладательницей 5-й золотой олимпийской медали в карьере. Для Эллисон Шмитт и Кэти Ледеки победа в эстафета стала 4-й в карьере. Для остальных американских пловчих победа в Рио-де-Жанейро стала дебютной в карьере. Уже третью олимпийскую медаль смогла завоевать 16-летняя канадка Пенни Олексяк.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований ни одной из сборных не удалось превзойти данные рекорды.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Полуфинал 
В финал проходили 8 сборных, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Olympedia.org